«Солдек» (польск. Sołdek) — сухогруз, первое в истории польского судостроительства морское судно, построенное после войны и последний пароход торгового флота ПНР, находившийся в эксплуатации.

Корабль-музей, экспонат Центрального Морского музея в Гданьске.

Пароход был спроектирован группой польских инженеров под руководством Генрика Гелджика на Гданьской верфи, которая была введена в эксплуатацию 19 октября 1947 года. Место постройки судна было освящено, а первую заклёпку в набор корабля вбил тогдашний министр судоходства.

Теплоход назван в честь Станислава Солдека (1917—1970) — разметчика Гданьской верфи.

Судно было заложено 3 апреля 1948 года, спущено на воду 6 ноября 1948 года и ходило вплоть до 2 января 1981 года.

Сухогруз принадлежал Польскому морскому пароходству.

Всего Sołdek совершил 1379 рейсов.

«Солдек» — головное судно проекта В30, всего Гданьской верфью было построено 29 судов этого проекта в период с 1949 по 1954 годы. Проект В30 стал прообразом проекта 1128 — кораблей измерительного комплекса.

Ссылки 
Страница посвященная «Солдек» на сайте музея

Источники 

Суда по алфавиту
Корабли-музеи
Музеи Польши
Музеи Гданьска
Суда построенные на Гданьской верфи